King William kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 King William (klan), Sinoe County,

USA 

 King William, Virginia, countyhuvudort, King William County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar